Ташке́нтский переу́лок (название утверждено 3 сентября 1968 года) — улица в Москве в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа между Ташкентской улицей и кварталом 134А Самаркандского бульвара. Назван по Ташкентской улице, к которой примыкает.

Инфраструктура 
Жилые дома по улице обслуживают школа № 1363, школа № 1350, детские сады: № 414, 1095, гипермаркетом Eurospar.

Транспорт

Метро 
Станция метро «Юго-Восточная» Некрасовской линии.

Автобус 
 143: Саратовская улица — Сормовская улица
 731: 138-й квартал Выхина — станция метро «Выхино»
 208: Платформа «Новогиреево» — Сормовская улица

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь городов
Улицы Москвы, появившиеся в 1968 году